Pääsuke ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Pääsuke (1892–1918), estnischer Fotograf
 Kairi Pääsuke (* 1970), estnische Biathletin
 Piret Pääsuke (* 1959), estnische Literaturübersetzerin